«Убийцы цветочной луны» () — будущий фильм режиссёра Мартина Скорсезе в жанре триллер и вестерн, основанный на научно-популярной книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Точная дата выхода еще не объявлена, предположительно премьера состоится на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, а выход в широкий прокат — осенью того же года.

Сюжет 
Согласно опубликованному синопсису, фильм расскажет о расследовании ФБР в 1920-х годах в индейском поселении Осейджей, где было открыто месторождение нефти, что обогатило местных жителей, которые позже погибли. ФБР отправляет туда агентов под прикрытием с целью раскрыть убийства.

В ролях

Производство 
Съёмки фильма планировали начать в марте 2020 года, а бюджет у фильма должен был быть около 200 млн долларов. Такой огромный бюджет Paramount Pictures отказались выдавать из-за страха провала в прокате.

Paramount была очень недовольна сценарными правками Скорсезе и Ди Каприо. Первоначальный вариант сценария, который был близок к первоисточнику, изменили, а акцент сделали на развитие характера антагонистов. Сначала Ди Каприо должен был играть агента ФБР, Тома Уайта, который расследует дело. Теперь он сыграет племянника Уильяма Хейла (Де Ниро), Эрнеста Беркхарта. В связи с этим, а также в связи с пандемией COVID-19 съёмки были перенесены на февраль 2021 года, затем на май того же года.

В апреле 2020 года Мартин Скорсезе начал переговоры с Netflix, Apple TV+, Universal Pictures и Metro-Goldwyn-Mayer насчёт финансирования и дистрибуции картины. Позже было объявлено, что Apple TV+ будет финансировать проект, а Paramount Pictures станет его дистрибьютором.

Создатели картины намерены нанять множество коренных американцев, включая «ремесленников, поваров, переводчиков, домовладельцев, землевладельцев» и других, а также намерены снимать фильм в исторических локациях племени Осейдж, в округе Осейдж (Оклахома), где происходили события.

В феврале 2021 года к актёрскому составу присоединились Лили Гладстоун и Джесси Племонс, чтобы исполнить роль Молли Беркхарт и Тома Уайта соответственно.

В том же месяце Скорсезе и Ди Каприо встретились с представителями культуры Осейджей для обсуждения фильма.

В марте 2021 года к проекту присоединились четыре актрисы индейского происхождения: Танту Кардинал, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинз и Джиллиан Дион. Кардинал сыграет Лиззи, мать Молли. Майерс, Коллинз и Дион сыграют сестёр Молли: Анну Браун, Риту Смит и Минни соответственно.

В августе к касту присоединились Брендан Фрейзер и Джон Литгоу.

Съёмки фильма начались 15 апреля в Оклахоме и завершились 1 октября 2021 года.

В мае 2022 года прошли досъёмки, связанные с финалом картины.

Хотя, по словам сценариста Эрика Рота релиз, возможно, состоится в ноябре 2022, фильм могут отложить на следующий год, в связи с затянувшимся постпродакшеном.

Роберт Де Ниро во время съёмок фильма в Оклахоме повредил ногу и был вынужден прервать съёмки на неопределённый срок.

Премьера 
Ожидалось, что премьера состоится в 2022 году и фильм будет претендовать на «Оскар» 2023, но в связи с затянувшимся постпродакшеном релиз был отложен на следующий год. По словам сценариста Эрика Рота релиз, предположительно, состоится в ноябре 2023. Точная дата выхода фильма еще не объявлена, но ожидается, что премьера может состояться на Каннском кинофестивале в мае 2023 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Мартина Скорсезе
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2022 года
Оригинальные фильмы Apple TV+